Ануэ ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ульцамальдеа. Занимает площадь 61,4 км². Население — 402 человека (на 2005 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 http://www.euskomedia.org

Муниципалитеты Наварры